Il toponimo Poienile può riferirsi a diverse località della Romania:
Poienile de sub Munte, comune del distretto di Maramureș
Poienile Izei, comune del distretto di Maramureș